Würding ist der Ortsname von

 Würding (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Würding (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern